Andrew Ellis peut désigner :
 Andrew Michael Ellis, dit Andy Ellis (né en 1984), joueur néo-zélandais de rugby à XV ;
 Andrew Ellis (né en 1987), joueur anglais de badminton ;
 A.J. Ellis (né en 1981), joueur américain de baseball).